Der Dreiband Grand Prix 1990/4 war das 24. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 11. bis zum 14. Oktober 1990 in Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1990“ ausgetragen.

Geschichte 
Als erster Österreicher qualifizierte sich Christoph Pilss für den BWA-Weltcup 1990. Mit Tatsuo Arai war ein weiterer Japaner im Weltcup dabei. Das Finale und das Spiel um Platz drei wurden nicht ausgetragen.

Turniermodus 
In einer Qualifikation wurden erst im K.-o.-System aus 128 Spielern die besten acht ermittelt. Dann kamen acht Spieler der UMB und acht Spieler der BWA dazu. Daraus wurden vier Gruppen à vier Spieler gebildet. Die beiden Gruppenbesten trafen dann im Achtelfinale auf die acht vor dem Turnier gesetzten Spieler. Das Hauptturnier wurde im K.-o.-System gespielt. In der Qualifikation ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

Abschlusstabelle

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1990/4
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Spa (Belgien)